Shnogh kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shnogh (vattendrag), 
 Shnogh (ort), Lorri, 

Robotskapade Armenienförgreningar